5447 Lallement – asteroide della fascia principale
 Pierre Lallement (1843-1891) – inventore francese